Мидорикава () — японская фамилия. Известные носители:

 Мидорикава, Хикару (род. 1968) — японский актёр озвучивания, певец. 
 Мидорикава, Юки (род. 1976) — японская мангака.

Топонимы 
 Мидорикава или Мидори - река в Японии на острове Кюсю.